

Patronyme 

 Ernest Messner (1851-1914), homme politique français ;
 Heinrich Messner (né en 1939), skieur alpin autrichien ;
 Günther Messner (1946-1970), alpiniste italien, frère de Reinhold Messner ;
 Johnny Messner (né en 1970), acteur américain ;
 Paul Messner (1912-2005), athlète français, spécialiste du 1 500 mètres et du cross-country ;
 Reinhold Messner (né en 1944), alpiniste italien, frère de Günther Messner ;
 Zbigniew Messner (1929-2014), économiste et homme politique polonais.

Patronyme austro-bavarois
Patronyme allemand